remény, érzelem
 Remény, keresztnév
Filmek
 Remény (1945) André Malraux filmje
 Remény (2019) norvég film
Sajtó
 Remény – reformkori folyóirat (?)
 Remény (1851) Vahot Imre által szerkesztett irodalmi lap
 Remény (1920–1922) a kolozsvári református kollégium diáklapja
 Remény (1940–1943) a kolozsvári unitárius kollégium diáklapja 
 Remény (1990) a kolozsvári Mária Szent Szíve Plébánia Ifjúsági Csoportjának lapja
 Remény (1990–) szlovákiai katolikus hetilap
 Remény, a Fiatal Szívvel című diáklap címe 1992-től
 Remény (2002–) a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének és a Budapesti Zsidó Hitközség társadalmi, közéleti, kulturális folyóirata

Jegyzetek